Mboum peut désigner :
le mboum (ou mbum), une langue parlée au Cameroun
les Mboum, un peuple vivant au Cameroun